Emine significa fiable en àrab i s'utilitza com a nom de dona en turc. Persones amb el nom Emine inclouen:
 Emine Çolak - política turcoxipriota
 Emine Erdoğan - esposa de l'actual President de Turquia
 Emine Işınsu - escriptora i poeta turca
 Emine Semiye Önasya - escriptora i feminista turca otomana
 Emine Sevgi Özdamar - escriptora i dramaturga turcoalemanya